Wyken – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Wyken – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Wyken – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands